TGN steht für:
 Getty Thesaurus of Geographic Names, Datenbank für Ortsbezeichnungen
 das trans-Golgi-Netzwerk, einen Teil des Golgi-Apparats
 einen monoklonalen Antikörper, siehe TGN1412
 einen Gennamen von Thyreoglobulin
 Thai Global Network, thailändischer Fernsehsender
 TGN (Netzwerk), Multi-Channel-Network

tgn steht für:
 Tandaganon (ISO-639-3-Code), Varietät von Tandaganon (Sprache), Visayassprache der Surigaonon in Surigao del Sur auf Mindanao

Abkürzung